Rio Preto da Eva kan syfta på:

Brasilien 

 Rio Preto da Eva (vattendrag i Brasilien, lat -3,13, long -59,28), Amazonas, 
 Rio Preto da Eva (kommun), Amazonas, 
 Rio Preto da Eva (ort), Amazonas,